Bied ist der Name von:

 Jean Bied-Charreton (1911–2003), französischer Flottillenadmiral
 Jules Bied, Erfinder
 Peter Anton Bied (1828–1889), deutscher Unternehmer und Mitglied des Nassauischen Kommunallandtags

 Bied (Areuse), rechter Zufluss der Areuse im Kanton Neuenburg, Schweiz
 Bied (Le Locle), versickernder Fluss bei Le Locle im Kanton Neuenburg, Schweiz
 Bied (Les Ponts-de-Martel), versickernder Fluss bei Les Ponts-de-Martel im Kanton Neuenburg, Schweiz

Siehe auch:
 Biet